Михаи́л Абра́мович Гордо́н (1918—2003) — советский художник-плакатист, член союза художников и союза журналистов СССР, участник блокадной группы художников «Боевой карандаш», заслуженный художник РСФСР. Признанный мастер политического плаката, занимался книжной графикой, автор театральных афиш и декораций к спектаклям ленинградских театров.

Биография 
Родился 29.09.1918 года в Петрограде в благополучной многодетной еврейской семье. Мать — Анна Осиповна Гордон (Розенберг), отец — Абрам Осипович Гордон. Учился в художественной школе в Ленинграде. Окончил Московский архитектурный институт в 1936 г. (?), вернулся в Ленинград, где и провёл большую часть жизни. Умер 03.01.2003 в Санкт-Петербурге, похоронен на Большеохтинском кладбище.

Творчество

Первые работы 
Первые художественные проекты, в которых Михаил Гордон участвовал как декоратор-оформитель, относятся к концу 1930-х. Он принимал участие в создании праздничного оформления Ленинграда, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (1939) и советского павильона Всемирной выставки в Париже (1937).

Годы Великой Отечественной войны 
В годы Великой Отечественной войны лейтенант М.Гордон начал работать как плакатист с художниками ленинградской школы, вошёл в группу блокадных художников «Боевой карандаш». Принимал участие в создании выставки «Героическая оборона Ленинграда», на основе которой вскоре был создан Музей обороны и блокады Ленинграда. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

Расцвет творчества 
Расцвет творчества пришёлся на 1960-80-е годы. Темы его произведений были посвящены событиям в жизни советского общества: годовщинам Октябрьской революции и съездам КПСС, первомайским праздникам, достижениям СССР в космосе и др. Оформлял первые полосы праздничных выпусков ленинградских газет, газет «Правда» и «Известия», в том числе выпуск «Правды» от 13 апреля 1961 года с обращением Никиты Хрущёва по случаю первого полёта в космос Юрия Гагарина. Одним из первых включил знаменитый символ СССР — серп и молот в шрифт плаката, впоследствии довольно часто использовал подобные смелые игровые трактовки известных графических символов. Был членом редколлегии московского издательства «Плакат», председателем художественного совета по плакату в Ленинградском отделении Художественного фонда РСФСР. В 1980 г. победил на международном конкурсе политического плаката в Варшаве (с работой «Пушкин и Мицкевич»).

В конце 70-х годов некоторое время был вынужден подписывать плакаты, выходившие на первых полосах празднично оформленных газет, навязанным псевдонимом «Г.Михайлов», как того требовало партийное руководство.

Книжная графика 
Как книжный график сотрудничал с Лениздатом, издательством «Искусство». Дипломант 2-й степени Всесоюзного конкурса «Лучшие книги 1965 года» за книгу В. Раздольской «Мазерель».

Театральные работы 
Оформлял спектакли в Государственном академическом театре оперы и балета им. Кирова (балет «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича), Ленинградском государственном театре им. Ленсовета, в Ленинградском государственном академическом Малом театре оперы и балета (балет «Конёк-Горбунок»). Автор многих театральных плакатов и афиш.

Работы, ставшие символами 
Автор графического символа фестиваля «Ленинградская музыкальная весна», обложки журнала «Звезда» и ставшего знаменитым плаката с портретом Аркадия Райкина.

Литература 
 Абызова Л. И. «Творчество балетмейстера И. Д. Бельского: взгляд через полвека» // Культура & общество. — 2006.
 Бритвина Ю. «„Конек-Горбунок“: от Бельского до Ратманского» // Балет ad libitum. — 2009, № 2 (16). — C. 7-12
 Никифоровская И. В. «Художники осажденного города». Л.: Искусство, 1985. 240 с.
 Плакат. 1967—2007: Антология Ленинградского — Санкт-Петербургского плаката / Автор-составитель: Владислав Жуков. — СПб., 2010.
 Чистякова В. «Конек-Горбунок» // Балет ad libitum. — 2009, № 2 (16). — C. 4-6
 Шишкин А. А., Добротворский Н. П. «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» // История Петербурга. 2004. № 1 (17). С. 72-78.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article069562.html Сцена из балета «Ленинградская симфония»]
 Открытки художника
 Выставка в Доме журналиста, Санкт-Петербург, 2003
 Выставка в Доме журналиста, Санкт-Петербург, 2005
 Выставка в Музее политической истории России, Санкт-Петербург, 2009
 Запись в ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Художники России XX века
Художники СССР
Сценографы России
Сценографы СССР
Графики России
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Выпускники МАРХИ